Фонтане́ль ():

Анатомия
 Фонтанель — пространство в кости, оставшееся неокостеневшим и затянутое соединительнотканной перепонкой; термин применяется к отверстиям и выемкам в плоских костях, в грудине и тазовых костях птиц и др.
 Фонтанель — французский термин для родничка.

Фамилия
 Дюбуа-Фонтанель, Жозеф Гаспар (1727—1812) — французский журналист и преподаватель, драматург и переводчик с немецкого.

См. также 
 Фонтенель (значения) | Фонтанелла (значения) | Фонтане (значения)
 Фонтанельо | Фонтанелле | Фонтанелли

Примечания